Wicie peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wicie, village de la voïvodie de Łódź
 Wicie, village de la voïvodie de Mazovie
 Wicie, village de la voïvodie de Poméranie occidentale